Косморама:
  — картина, представляющая большое пространство земли с находящимися на ней предметами, написанная и поставленная так, что создается иллюзия живой природы.

Названия 
 «Косморама» (1840) — фантастическая повесть Владимира Одоевского.
 «» — кинофестиваль в норвежском городе Тронхейм.

См. также 
 
 Козморама